Schäppi oder Schaeppi ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Schaeppi (1911–1988), schweizerisch-deutscher Journalist und Untersturmführer der Waffen-SS
 Franz Solan Schäppi (1901–1981), Schweizer Kapuziner und Missionswissenschaftler
 Johann Jakob Schäppi (1819–1908), Schweizer Politiker
 Reto Schäppi (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Silvano Schäppi (* 1994), Schweizer Fußballspieler
 Urs Schaeppi (* 1960), Schweizer Manager 
 Ursula Schaeppi (* 1940), Schweizer Schauspielerin und Komikerin
 Walter Schäppi (* 1938), Schweizer Radrennfahrer